Mužská dvouhra Monety Czech Open 2019 probíhala v první polovině června 2019. Do singlové soutěže prostějovského tenisového challengeru hraného na antuce poprvé nastoupilo čtyřicet osm hráčů. Obhájcem titulu byl španělský tenista Jaume Munar, který do turnaje nezasáhl.

Vítězem se stal třetí nasazený Španěl Pablo Andújar, jenž ve finále zdolal maďarskou turnajovou jedenáctku Attilu Balázse po dvousetovém průběhu 6–2 a 7–5. Třicetitříletý Andújar si tak v probíhající sezóně připsal, po dubnovém triumfu v Alicante, druhé vítězství na challengeru a celkově jedenáctý singlový titul na okruhu ATP Challenger Tour.

Nasazení hráčů 
Všichni nasazení hráči obdrželi volný los do druhého kola.

Pavouk

Finálová fáze

Horní polovina

1. sekce

2. sekce

Dolní polovina

3. sekce

4. sekce

Odkazy

Reference

Externí odkazy 
 
 

Moneta Czech Open
ATP Challenger Tour 2019
Tenis v Česku v roce 2019